David Paas (24 februari 1971) is een voormalig Belgisch voetballer. Hij speelde als aanvaller. Na zijn actieve loopbaan als voetballer werd hij sportief manager bij voetbalclub Westerlo. Momenteel is hij werkzaam als adviseur bij Woningen Compere.

Statistieken

Belgisch voetballer